Laguna Verde, lago salato boliviano;
Laguna Verde, lago salato cileno;
Centrale nucleare di Laguna Verde, in Messico.